Geografia:
Llocnou de la Corona, municipi de l'Horta Sud, també conegut com a Poblenou de la Corona.
Llocnou d'en Fenollet, municipi de la Costera.
Llocnou de Sant Jeroni, municipi de la Safor.